Дългъ и честь (Duty and Honor) е първи студиен албум на българската RAC / Ой! група Бранник, издаден през 2002 година.

Песни 
Списък на песните в албума:

Източници

Външни препратки 
  Дългъ и честь в Rac-forum.org
 

Албуми на Бранник
Музикални албуми от 2002 година